Дми́трий Ива́нович Семёнов:
 Семёнов, Дмитрий Иванович (1911—1945) — Герой Советского Союза.
 Семёнов, Дмитрий Иванович (1913—2006) — майор, Герой Советского Союза.